Рекопа Южной Америки 2003 — 11-й розыгрыш Рекопы Южной Америки, футбольного соревнования, проводимого под эгидой КОНМЕБОЛ между победителями двух главных южноамериканских клубных турниров — Кубка Либертадорес и Южноамериканского кубка — в год, предшествующий проведению Рекопы.

Рекопа Южной Америки 2003 была разыграна между парагвайской «Олимпией» — победителем Кубка Либертадорес 2002 — и аргентинским «Сан-Лоренсо» — победителем Южноамериканского кубка 2002. Победителем по итогу одного матча стала «Олимпия», выигравшая со счётом 2:0.

«Сан-Лоренсо» первый раз в своей истории участвовал в розыгрыше Рекопы, в то время как для «Олимпии» это стало вторым участием в турнире. В 1991 году «Олимпия» автоматически стала победителем Рекопы как победитель Кубка Либертадорес 1990 и Суперкубка Либертадорес 1990.

Участники

Матч

См. также 
 Кубок Либертадорес 2002
 Южноамериканский кубок 2002

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница 

Рекопа Южной Америки
Футбол в Южной Америке в 2003 году
Матчи ФК «Коринтианс»
Матчи ФК «Сан-Паулу»